Yachvili ist der Familienname folgender Personen:

 Dimitri Yachvili (* 1980), französischer Rugby-Union-Spieler
 Grégoire Yachvili (* 1977), französisch-georgischer Rugby-Union-Spieler
 Michel Yachvili (* 1946), französischer Rugby-Union-Spieler